Эсмеральдас () — провинция на северо-западе Эквадора, административный центр — город Эсмеральдас.

Эсмеральдас — дом для большинства афроэквадорцев.

Административное деление 

Провинция разделена на 8 кантонов. Ниже предоставлена сравнительная таблица:

Провинции Эквадора